Pindamonhangaba
Pinda (planta)
Pinda localidade da província da Zambézia, Moçambique

Desambiguação